2 miejscowości w Polsce: 
 Długoszyn – część miasta Jaworzna w woj. śląskim
 Długoszyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Sulęcin